inaczej drenaż
 dren – obszar tranzystora unipolarnego